Castorocauda lutrasimilis — вид вымерших маммалиаформ, ведших полуводный образ жизни. Жил в среднеюрскую эпоху, около 164 миллионов лет назад. Ископаемые остатки обнаружены в отложениях массива Даохугоу (вероятно, часть формации Цзюлуншань) во Внутренней Монголии (КНР).

Характеристика 
Castorocauda lutrasimilis была сильно специализированным видом. По образу жизни напоминала современных полуводных млекопитающих — таких, как бобр, нутрия и утконос.

Название рода Castorocauda происходит от латинских слов «castor» (бобр) и cauda (хвост); название вида lutrasimilis означает «подобный выдре».

Предполагается, что животное весило около 500—800 граммов, а длина тела достигала 42,5 сантиметра. Таким образом, Castorocauda была крупнейшим из известных маммалиаформ юрского периода.

Классификация 
Castorocauda входит в состав отряда Docodonta, входящему в кладу маммалиаформ (Mammaliaformes), к которой, наряду с вымершими видами, относятся и современные млекопитающие. Среди докодонтов Castorocauda находилась в близком родстве с европейскими видами Krusatodon и Simpsonodon, что свидетельствует об обмене фауной между Европой и Азией в среднеюрской эпохе. Позднее между этими будущими континентами образовался Тургайский пролив.

Филогенетическое положение 

Brocklehurst et al., 2021

Panciroli et al., 2019

Ji et al., 2006

Примечания

Ссылки 
 Comunicado del Carnegie Museum of Natural History 
 Artículo del Live Science 
 Artículo del Times Online 
 Artículo de la CNN 
 Artículo del ABC News
 Fossil Museum: Castorocauda lutrasimilis 

Маммалиаформы
Синапсиды юрского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2006 году
Фоссилии из юрских отложений Китая
Монотипические роды синапсид